Folke Westerberg kan avse:

Folke Westerberg (maskiningenjör), 1895–1972, ingenjör och disponent för LKAB
Folke Westerberg (företagsledare), 1915– , ingenjör och koncernchef för Asea